ИС-7 — советский тяжелый танк прорыва. Официально принят на вооружение и заказан к производству, но фактически не выпускался и остался опытным

ИС-7 — советский опытный 82-мм казнозарядный миномёт (точнее — мортира-миномёт) образца 1942 года

Примечания